Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 284 dans le monde.

 Route fédérale 284 en Allemagne
 Route régionale 284 en Finlande